Dans la mythologie grecque et l' histoire, Promaque ou Promachus ( / p r ɒ m ə k ə s / , grec ancien : Πρόμαχος, traduction : « qui mène au combat » ou « champion ») est un nom qui fait référence à plusieurs personnes différentes.

Mythologie 

 Promaque, fils d’Aeson et d’Alcimede ou Amphinome, tué par Pelias avec son père tandis que son frère aîné, Jason, cherchait la Toison d’Or.
 Promaque, fils de Parthénopée et un des épigones.
 Promaque, fils d’Alegenor de Béotie, un guerrier grec de l’Iliade qui fut tué par Acamas.
 Promaque, fils d’Héraclès et de Psophis, frère d’Echephron.
 Promaque, l’un des prétendants de Pénélope d’Ithaque, il fut tué par Ulysse avec l’aide d’Eumée, de Philoétius et de Télémaque.
 Promaque de Cnossus, qui cherchait désespérément à gagner l’amour du jeune Leucocomas. Il a risqué sa vie en faisant face à divers défis pour gagner des prix notables, mais Leucocomas est resté indifférent. Enfin, Promaque a remporté un célèbre casque pour un prix et l’a mis sur la tête d’un autre jeune en présence de Leucocomas: ce dernier a été envahi par la jalousie et s’est poignardé.
 Le nom de Promaque, « le champion », apparaît également comme nom de famille d’Athéna à Athènes, d’Héraclès à Thèbes et d’Hermès à Tanagra.

Histoire 

 Promaque de Macédoine, un soldat ordinaire qui est mort de l’abus d’alcool.
 Promaque de Pellene, un champion de pankration.

Autres utilisations] 

 Promachus, un genre de mouches
 173117 Promaque, astéroïde troyen de Jupiter

Références

Bibliographie 

 Apollodorus, The Library with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; Londres, William Heinemann Ltd. 1921. . Version en ligne à la bibliothèque numérique Perseus. Texte grec disponible sur le même site.
 Conon, Cinquante Narrations, survivant sous forme de résumés d’un paragraphe dans la Bibliotheca (Bibliothèque) de Photius, Patriarche de Constantinople traduit du grec par Brady Kiesling. Version en ligne sur le projet Topos Text.
 Diodorus Siculus, The Library of History traduit par Charles Henry Oldfather. Douze volumes. Bibliothèque classique Loeb. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; Londres: William Heinemann, Ltd. 1989. Vol. 3. Livres 4.59-8. Version en ligne sur le site Web de Bill Thayer
 Diodore Siculus, Bibliotheca Historica. Vol. 1-2. Immanel Bekker. Ludwig Dindorf. Friedrich Vogel. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig. 1888–1890. Texte grec disponible à la bibliothèque numérique de Persée.
 Hard, Robin, The Routledge Handbook of Greek Mythology: Based on H.J. Rose’s « Handbook of Greek Mythology », Psychology Press, 2004, . Google Livres.
 Homer, The Iliad with an English Translation by A.T. Murray, Ph.D. in two volumes. Cambridge, MA., Harvard University Press; Londres, William Heinemann, Ltd. 1924. . Version en ligne à la bibliothèque numérique Perseus.
 Homer, Homeri Opera en cinq volumes. Oxford, Oxford University Press. 1920. . Texte grec disponible à la bibliothèque numérique de Persée.
 Pausanias, Description de la Grèce avec une traduction anglaise par W.H.S. Jones, Litt.D., et H.A. Ormerod, M.A., en 4 volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; Londres, William Heinemann Ltd. 1918. . Version en ligne à la bibliothèque numérique Perseus
 Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vol. Leipzig, Teubner. 1903. Texte grec disponible à la bibliothèque numérique de Persée.